

Населені пункти та їхні частини
 Пйонтково — село в гміні Лісево Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйонтково — село в гміні Ковалево-Поморське Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пйонтково — частина міста Познань в Великопольському воєводстві
 Пйонтково — лісова осада в гміні Карсін Косьцерського повіту Поморського воєводства

Примітки